Durbin kan syfta på:

Personer 

 Deanna Durbin (1921–2013), en kanadensisk skådespelare och sångerska
 Richard "Dick" Durbin (1944-), en amerikansk demokratisk politiker

Geografi

USA 

 Durbin (ort i USA), West Virginia, Pocahontas County, 

Robotskapade USAförgreningar